

Изменения в новом сезоне
Был изменен формат соревнований - теперь участники в ходе каждого гоночного уикенда должны были проходить по 2 100км гонки. Кроме того, изменилась система начисления очков на 10-местную по системе 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1, что должно было повысить ценность победы, и исключить случаи подобно предыдущему сезону, когда чемпион не имел ни одной победы.
Кроме того, к чемпионату стало проявлять интерес телевидение, которому был нужен стабильный спортивный регламент.

Пришедший из развалившегося в 1987г. WTCC Клаус Людвиг обеспечил себе титул после 6 побед. Всего же Форды одержали 10 побед, и даже в ходе сезона было принято установить на их двигатели 36мм рестрикторы.

Этап в Зальцбургринге был отменен из-за массовых завалов на старте первой и второй гонок, когда пилотом не удавалось проходить сколь-нибудь существенное расстояние. Всего состоялось 4 попытки провести гонку.

Календарь и победители

Итоговое положение
1. Klaus Ludwig (D) 258 

2. Roland Asch (D) 242 

3. Armin Hahne (D) 238 

4. Markus Oestreich (D) 237 

5. Alain Cudini (F) 219 

6. Johnny Cecotto (YV) 204 

7. Peter Oberndorfer (D) 180 

8. Altfrid Heger (D) 173 

9. Dieter Quester (A) 167 

10. Harald Grohs (D) 162 

11. Christian Danner (D) 151 

12. Frank Schmickler (D) 150 

13. Siggi Müller Jr. (D) 145 

14. Dany Snobeck (F) 140 

15. Jörg van Ommen (D) 125 

15. Frank Biela (D) 125 

17. Klaus Niedzwiedz (D) 115 

18. Kurt Thiim (DK) 111 

19. Kurt König (D) 77 

20. Manuel Reuter (D) 66 

21. Franz Klammer (A) 65 

22. Olaf Manthey (D) 56 

23. Ralf-Werner Müller (D) 51 

24. Per Stureson (S) 38 

25. Steve Soper (GB) 36 

26. Rüdiger Schmitt (D) 32 

27. Marc Hessel (D) 21 

27. Gerhard Müller (D) 21 

27. Jean-Luis Schlesser (F) 21 

30. Anton Goeser (D) 20 

31. Annette Meeuvissen (D) 18 

32. Volker Strycek (D) 16 

33. Thomas von Löwis of Menar (D) 14 

34. Eric van de Poele (B) 13 

34. Harald Becker (D) 13 

36. Walter Mertes (D) 12 

37. Mercedes Stermitz (A) 11 

38. Bernd Schneider (D) 9 

39. Heinz-Friedrich Peil (D) 8 

39. Heiner Weiss (D) 8 

39. Norbert Brenner (D) 8 

42. Arnold Mattschull (D) 7 

42. Beate Nodes (D) 7 

44. Jean-Pierre Malcher (F) 6 

45. Mario Ketterer (D) 5 

46. Bob Wollek (F) 3 

46. Leopold Prinz von Bayern (D) 3 

48. Herbert Lingmann (D) 2 

48. Fritz Müller (D) 2 

48. Wilfried Vogt (D) 2

Ссылки
 Календарь

 Итоговое положение

Сезоны DTM